

La seconda stagione della serie televisiva Eve è stata trasmessa in anteprima negli Stati Uniti d'America dalla UPN tra il 21 settembre 2004 e il 24 maggio 2005.

Collegamenti esterni